Călugărița din Monza  se poate referi la:

 Călugărița din Monza (Marianna De Leyva) – personaj din secolul al XVII-lea făcut celebru prin romanul Logodnicii (I promessi sposi) de Alessandro Manzoni

 Film
 1947 Călugărița din Monza – film italian, regia Raffaello Pacini cu Paola Barbara
 1962 Călugărița din Monza – film italian, regia Carmine Gallone cu Giovanna Ralli
 1969 Călugărița din Monza – film italian, regia Eriprando Visconti cu Anne Heywood
 2004 Virginia, la monaca di Monza – film italian, regia Alberto Sironi cu Giovanna Mezzogiorno